En Pologne, Witoszyn peut désigner :

 Witoszyn, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Witoszyn, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Witoszyn, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.